Muski steht für
 Muški bzw. Muschki, ein altorientalisches Volk am oberen Euphrat
 die Mūskī (), einen Stadtteil von Kairo